Кривола́пов  — русская фамилия. Известные носители:

 Кривопалов, Александр Владимирович (1931—2015) — советский журналист, руководитель международного отдела газеты «Комсомольская правда».
 Криволапов, Андрей Игоревич (род. 1958) — советский и российский писатель и переводчик.
 Криволапов, Виктор Александрович (род. 1951) — советский хоккеист, вратарь.
 Криволапов, Григорий Архипович (1898—1982) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Криволапов, Николай Петрович (род. 1939) — советский и российский скульптор.
 Криволапов, Юрий Николаевич (1964—2018) — советский и российский футболист, тренер, судья.